Nestori est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1876-1954), homme politique finlandais
 (1893-1951), coureur olympique finlandais
Nestori Kaasalainen (1915-2016), homme politique finlandais
Nestori Lähde (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1865-1927), tireur sportif finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom